E102 ou E-102 peut désigner :
 E102, numéro E de la tartrazine, un colorant alimentaire ;
 E-102 Gamma, un personnage de la série Sonic the Hedgehog.